Tiktin (abgeleitet von der gleichnamigen Stadt in Ostpolen bzw. ihrem jiddischen Namen Tiktin) ist der Name einer Rabbinerfamilie aus Breslau, im Einzelnen folgender Personen:

 Abraham Tiktin (1764–1820), Oberlandesrabbiner in Breslau 
 Gedalja Tiktin (1808–1886), königlicher Landesrabbiner in Schlesien
 Hariton Tiktin (1850–1936), deutsch-rumänischer Romanist, Rumänist, Grammatiker und Lexikograf
 Salomo Tiktin (1791–1843), Oberrabbiner von Breslau, bedeutender Reformgegner